Око́пник лека́рственный () — многолетнее травянистое растение; вид рода Окопник семейства .

Названия 
В литературе на русском языке встречаются другие названия растения: адамова голова, белопузик, бурачник, виз-трава, вик-трава, вил-трава, вислоух, гавяс, живикость, живокесень, живокист, живокист водяной, живокисть, жив о сток, жиловник, жилокость, жирный корень, костолом, крась розовый, лодышник, лошаково ухо, огуречная трава, окопник, правокист, просяная волоть, расстрел, сальный корень, сальник, сальница аптекарская, свербигуз, сломигнат, трупа, язык воловий.

Что касается часто использовавшегося в XIX веке названия «живокость» по отношению к окопнику, то позднее это название стало применяться к другому роду растений (Delphinium) из семейства Лютиковые.

Ботаническое описание 

Растение до 1 м высотой.

Корень чёрно-бурый длинный ветвистый, отходит от короткого корневища, на вкус терпко-липкий.

Стебель прямостоячий ветвистый, покрытый жёсткими волосками.

Листья очерёдные, продолговато-ланцетные, черешковые, верхние — сидячие.

Цветки фиолетовые и бледно-розовые. Цветёт с мая по октябрь.

Формула цветка: .

Плоды сухие, распадающиеся на 4 орешка.

Распространение и экология 
Распространён в степной и лесной зонах Европейской части России (кроме Крайнего Севера), на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии, Восточном Казахстане, Карпатах.

Растёт по сырым лугам, зарослям кустарников, около канав, ручьёв, на торфяно-минеральных почвах.

Разновидности

Химический состав 
В корнях окопника содержатся алкалоиды лизиокарпин и циноглоссин, дубильные вещества, гликозиды, слизи, камеди, смолы, эфирное масло, аллантоин.

Значение и применение 
Медоносные пчёлы берут с цветков окопника лекарственного нектар. В Лениградской области продуктивность мёда 79—181 кг/га. Продуктивность нектара 1 цветком в Михайловском районе в 1985 г. составила 1,350 мг, а мёдопродуктивность — 300—400 кг/га.

Листья идут на салаты и супы. Окопник лекарственный изучается как овощное и кормовое растение (в очень больших дозах вредно).

Подземные органы дают красное окрашивание.

В летнее время поедается .

Использование в медицине 
Лекарственным сырьём является корень, который выкапывают осенью.

Лекарственные средства из окопника лекарственного обладают вяжущим, противовоспалительным, противомикробным, обволакивающим, кровоостанавливающим действием.

Отвар корней повышает тонус, улучшает аппетит, применяется при колитах, поносах, желудочных и кишечных кровотечениях.

Слизистый отвар и настой свежих корней рекомендуются при злокачественных новообразованиях различной локализации, уменьшают боль и воспаление.

Экстракт окопника смягчает, лечит кожу, вызывает быстрое восстановление клеток, способствует быстрому увлажнению кожи, придавая ей здоровый вид, применяется в составе ароматических масел для ванн. Отвар используется для ухода за сухой и обезвоженной, крупнопористой кожей, при трещинах на коже, а также для ухода за волосами, в том числе при гнездовой плешивости.

Примечания

Литература 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бурачниковые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Инвазивные виды растений
Овощи
Кормовые растения европейского лося